Un tipus de monarca com a governant o cap d'estat.
 Jocs:
 Rei (peça d'escacs): Una de les peces del joc dels escacs. És la figura principal, ja que l'objectiu de cada jugador és la captura del rei del contrincant. El rei es pot moure en qualsevol direcció, vertical, horitzontal o diagonal, però només una casella a la vegada, excepte en la jugada de l'enroc.
 Rei (baralla espanyola): Una de les cartes de la baralla espanyola. Correspon al número 12, i sol ser la més valuosa després de l'as.
 Rei (baralla francesa): Una de les cartes dels quatre colls de la baralla francesa. No duu nombre, però per enumeració sempre se situa la darrera després de la reina. El símbol que l'acompanya és la K
 Rei, nom alternatiu d'un peix marí, vegeu anfós.